John Branner ist der Name folgender Personen:

* John Branner (Architekt) (1886–1968), US-amerikanischer Architekt, Olympiateilnehmer 1932
 John Casper Branner (1850–1922), US-amerikanischer Geologe